«Культура и жизнь» — название ряда периодических изданий.

Газеты
 «Культура и жизнь» — газета Управления пропаганды ЦК ВКП(б). Издавалась с 28 июня 1946 до 8 марта 1951 года в Москве.
 «Культура і життя» («Культура и жыття», ) — украинская газета. Издаётся с 3 апреля 1945 года в Киеве. До 1954 года имела название «Радянське мистецтво» (). В 1960—1980-х годах в подзаголовке: Орган Министерства культуры УССР и Республиканского комитета профсоюза работников культуры.

Журналы
 «Культура и жизнь» — советский ежемесячный иллюстрированный журнал Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, выпускавшийся с 1957 по 1991 год московским издательством «Известия». Помимо русскоязычной версии выходил также на английском («Culture and Life»), испанском («Cultura у vida»), немецком («Kultur and Leben»), французском («La culture et la vie») языках.
  («Культуур я элу»; ) — журнал Министерства культуры Эстонской ССР и Эстонского республиканского совета профсоюзов. Выпускался с 1958 года таллинским издательством «Периодика». До 1959 года назывался «Kultuuritöötaja» ().